Sacra Famiglia con i santi Elisabetta e Giovannino (Correggio Mantova)''' Sacra Famiglia con i santi Elisabetta e Giovannino (Correggio Pavia)''